Miniere ima više značenja:
 Miniere, Cosenza
 Miniere, Vercelli